Macrocyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1893. Macrocyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Macrocyclops